Zečevo Rogozničko je naselje Općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Zečevo  Rogozničko s istočne strane nastavlja se na Rogoznicu, proteže se od uvale Lozica do uvale Peleš.  Obuhvaća dijelove naselja Lozica, Malo Zečevo i Staro Zečevo. Od centra Rogoznice udaljeno je oko 2 km.

Staro Zečevo, smješteno na istoimenom poluotoku, nalazi se na 62 m nadmorske visine, okruženo je borovom i hrastovom šumom, maslinama i mediteranskim raslinjem. Pogled s poluotoka je spektakularan, vidi se svjetionik, otoci, nacionalni park Kornati. Otok Jaz je udaljen od obale samo 50-ak metara, uz dubinu mora oko 3 m, sa šljunčanom plažom i borovom šumom.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 195 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rogoznica